Dax sau DAX, este un nume sau un acromin care se poate referi la

 Dax, oraș în Franța
 Dax, Marc (1771 – 1837), neurolog francez, creditat câteodată cu descoperirea legăturii dintre afectarea neurologică a emisferei stângi a creierului uman, hemipareza părții drepte a corpului uman, respectiv pierderea abilităţii de a vorbi, cunoscută sub numele de afazie
 DAX (indice), indice bursier

Legături externe 
  „DAX” la acronymfinder.com

Acronime de trei litere